Sulamita är ett släkte av insekter. Sulamita ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Ängsskinnbaggar
Sulamita